Tsjechisch basketbalteam (mannen)
 Tsjechisch basketbalteam (vrouwen)